Francesco De Geronimo (o di Girolamo; 1652-1716) – gesuita italiano, proclamato santo da papa Gregorio XVI
 Gabriella Di Girolamo (1977) – politica italiana del Movimento 5 Stelle
 Leopoldo Di Girolamo (1951) – politico italiano del Partito Democratico
 Nicola Di Girolamo (1960) – politico italiano del Popolo delle Libertà